Wetter (prezime)
 Wetter (Ruhr), grad u saveznoj državi Sjeverna Rajna-Vestfalija, Njemačka
 Wetter (Hessen), grad u saveznoj državi Hessen, Njemačka
 Wetter (rijeka), rijeka u Njemačkoj